2000–2001-ben az UEFA-kupát a Liverpool nyerte egy egészen különleges, hosszabbításban eldőlt mérkőzésen. A vesztes egy spanyol kiscsapat, a Deportivo Alavés volt.

Selejtezők 

|}

Első kör 

|}

1 Ezt a mérkőzést Belgrád helyett Bécsben, az osztrák Práter Stadionban játszották, mert a Leicester City klubvezetésnek sikerült meggyőznie UEFA-t, hogy Jugoszláviában a megbízhatatlan politikai helyzet miatt veszélyes játszani. Az UEFA az eredeti kiírás (2000. szeptember 21.) előtt kilenc nappal (2000. szeptember 12.) küldte meg a csapatoknak a semleges helyszínre történő értesítést. Hasonlóan, utólagosan semleges játéktérre írták ki az FC Porto és Celta de Vigo selejtező mérkőzését is.

Második kör 

|}

1Vigóban 3-0 volt a hivatalos jegyzőkönyv szerint, később fedezték fel, hogy az RS Belgrad egyesülete jogosulatlanul szerepeltetett két játékost, ezért fegyelmi úton 5-4-re módosították az eredményt.

Harmadik kör 

|}

Negyedik kör 

|}

Negyeddöntők 

|}

Elődöntők 

|}

Döntő

Jelmagyarázat 

 ilg = idegenben lőtt góllal vagy több góllal
 te = tizenegyesekkel
 hu = hosszabbítás után
 hu/ezüstgóllal =hosszabbítás után ezüstgóllal

Lásd még 
 2000–2001-es UEFA-bajnokok ligája
 2000-es Intertotó-kupa

További információk 

 Hivatalos honlap
 Eredmények az RSSSF.com-on

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa